Медаль Генри Дрейпера () — награда, вручаемая Национальной академией наук США за достижения в области астрофизики. Названа в честь американского астронома Генри Дрейпера, создана за счёт средств фонда, основанного вдовой Дрейпера. Медаль вручается гражданам различных стран (США, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды и др.).

Лауреаты

Ссылки 
 Медаль Генри Дрейпера на сайте Национальной Академии наук США 

Дрейпера
Дрейпера
Награды в области астрономии
Физика и общество
Награды по алфавиту
Списки награждённых научными наградами